«Reviens» — другий студійний альбом канадського співака Гару. Реліз відбувся 10 травня 2003 року.

Список композицій 
Стандартне видання
"Passe ta route" (Jacques Veneruso)  — 2:56
"Et si on dormait" (Gérald De Palmas)  — 3:40
"Hemingway" (Didier Barbelivien)  — 4:16
"L'aveu" (Sophie Nault, Claude Pineault)  — 3:52
"Reviens (Où te caches-tu?)" (Jacques Veneruso)  — 3:12
"Pour l'amour d'une femme" (Люк Пламондон, Aldo Nova, Ago Jeremy-Michael De Paul)  — 3:59
"Pendant que mes cheveux poussent" (Erick Benzi)  — 2:17
"Les filles" (Жан-Жак Гольдман)  — 3:08
"Le sucre et le sel" (із Annie & Suzie Villeneuve) (Erick Benzi) — 3:54
"Quand passe la passion" (Romano Musumarra, Люк Пламондон)  — 3:55
"Au cœur de la terre" (Romano Musumarra, Люк Пламондон)  — 3:38
"Prière indienne" (Jacques Veneruso)  — 3:57
"Tout cet amour-là" (Жан-Жак Гольдман)  — 4:34
"Ne me parlez plus d'elle" (Eric Lapointe, Roger Tabra, Stéphane Dufour)  — 3:44
"Ton premier regard" (Gildas Arzel)  — 4:32
"Une dernière fois encore" (із Gildas Arzel) (Gildas Arzel) — 6:22

Перевидання
"Passe ta route" (Jacques Veneruso)  — 2:56
"Et si on dormait" (Gérald De Palmas)  — 3:40
"Hemingway" (Didier Barbelivien)  — 4:16
"L'aveu" (Sophie Nault, Claude Pineault)  — 3:52
"Reviens (Où te caches-tu?)" (Jacques Veneruso)  — 3:12
"Pour l'amour d'une femme" (Люк Пламондон, Aldo Nova, Ago Jeremy-Michael De Paul)  — 3:59
"Pendant que mes cheveux poussent" (Erick Benzi)  — 2:17
"Les filles" (Жан-Жак Гольдман)  — 3:08
"Le sucre et le sel" (із Annie & Suzie Villeneuve) (Erick Benzi) — 3:54
"Quand passe la passion" (Romano Musumarra, Люк Пламондон)  — 3:55
"Au cœur de la terre" (Romano Musumarra, Люк Пламондон)  — 3:38
"Prière indienne" (Jacques Veneruso)  — 3:57
"Tout cet amour-là" (Жан-Жак Гольдман)  — 4:34
"Ne me parlez plus d'elle" (Eric Lapointe, Roger Tabra, Stéphane Dufour)  — 3:44
"Ton premier regard" (Gildas Arzel)  — 4:32
"Une dernière fois encore" (із Gildas Arzel) (Gildas Arzel) — 6:22
"La Rivière de notre enfance" (дует із Michel Sardou)

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Гару

Альбоми Гару
Франкомовні музичні альбоми